Емшан
 Емшан или полынь, род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые
 «Емшан» — повесть Мориса Симашко 1966 года.